Буонарроті () — стародавній міщанський рід Флоренції, задокументовий із XIII століття. Засновником династії був Сімоне (). З 1343 по 1515 рік вони одинадцять разів отримували посаду пріора Флоренції ().

Відомі представники 
 Лодовіко (Людовіко) — батько Мікеланджело, політик
 Мікеланджело (1475—1564) — скульптор, художник, архітектор і поет
 Буонаррота, брат Мікеланджело, отримав титул пфальцграфа від Папи Лева Х у 1515 році
 Франческо (? —1632) — єрусалимський лицар
 Мікеланджело молодший (1568—1642) — літератор
 Філіппо (1661—1733) — сенатор, археолог і антиквар
 Філіппо (Філіппе) (1761—1837) — революціонер

Генеалогічна таблиця

Легенда про походження роду 

У праці Джорджо Вазарі «Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів» у розділі про народження Мікеланджело Буонарроті згадується про те, що «(…) народився хлопчик у Лодовіко, сина Леонардо, Буонарроті Сімоні, який походив, кажуть, з найблагороднішої стародавньої родини Конті з Каносси», але ця легенда нічим не підтверджується. Однак, Лодовіко, батько Мікеланджело, пишався своїм аристократичним походженням. Сучасник Мікеланджело, граф Алессандро да Каносса (), визнав цей родинний зв'язок у листі до Мікеланджело від 9 жовтня 1520 року, назвавши митця «поважним родичем». 

Асканіо Кондіві стверджував, що й сам Мікеланджело у це вірив, згадуючи про аристократичне походження роду в своїх листах до племінника Ліонардо, згадуючи мессера Сімоне деї Конті ді Каносса () як предка, який прийшов до Флоренції у 1290 році і став подестою. Однак, рід документально прослідкований до Бернардо (), який помер до 1228 року, Сімоне вперше зафіксований як його правнук, і у XIII столітті не було зафіксованого такого подести.

За Вільямом Воллесом, визначальним є саме віра митця у аристократичність походження, адже «(…)до Мікеланджело мало митців претендувало на таке (…). Митці не мали не тільки гербів, а й справжніх прізвищ. Їх називали на честь батька, професії чи міста, й серед них такі відомі сучасники Мікеланджело як Леонардо да Вінчі та Джорджоне да Кастельфранко».

Будівлі 
 Каза Буонарроті

Примітки

Посилання 
 Buonarroti, in Treccani.it — Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

Джерела 
 
 
 Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, vol. II, Arnaldo Forni Editore, Milano, 1928—1936.
  

 
Італійські родини
Мікеланджело